Osoby o nazwisku Kwaśniewska i Kwaśniewski:
 Aleksander Kwaśniewski (ur. 1954) – prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (1995–2005), polityk, poseł na Sejm (1991–1995)
 Aleksandra Kwaśniewska (ur. 1978) – polska piosenkarka
 Aleksandra Kwaśniewska (ur. 1981) – polska celebrytka i prezenterka telewizyjna, córka Aleksandra
 Dorota Kwaśniewska (ur. 1970) – polska nauczycielka i polityk, posłanka na Sejm IV kadencji 
 Jan Kwaśniewski (ur. 1937) – polski lekarz, popularyzator diety niskowęglowodanowej
 Janina Kwaśniewska (1928–2011) – polska żeglarka
 Jerzy Kwaśniewski (ujednoznacznienie)
 Jolanta Kwaśniewska (ur. 1955) – Pierwsza dama Rzeczypospolitej Polskiej (1995–2005), prezes fundacji Porozumienie bez barier
 Krzysztof Kwaśniewski – polski socjolog
 Lucyna Kwaśniewska – polska siatkarka
 Maria Kwaśniewska – polska sportsmanka
 Michalina Kwaśniewska – polska lekkoatletka
 Mikołaj Kwaśniewski (1871–1941) – polski polityk sanacyjny, poseł na Sejm IV kadencji (1935–1938)
 Paweł Kwaśniewski (ur. 1963) – polski artysta współczesny, performer
 Rafał Kwaśniewski (ur. 1966) – polski gitarzysta rockowy, wokalista, autor piosenek
 Sława Kwaśniewska – polska aktorka
 Stanisław Kwaśniewski (1886–1956) – generał brygady WP
 Stefan Kwaśniewski (1898–1944) – polski dziennikarz, felietonista, uczestnik powstania warszawskiego
 Walenty Kwaśniewski (1752–1813) – generał brygady WP
 Wanda Kwaśniewska – polska lekkoatletka
 Wiesława Kwaśniewska – polska aktorka
 Włodzimierz Kwaśniewski – urzędnik II RP związany ze Lwowem
 Zbigniew Kwaśniewski (ur. 1948) – polski piłkarz, reprezentant kraju